Barracuda-Klasse ist der Name dreier U-Boot-Klassen:

 Barracuda-Klasse (1924), eine Klasse von drei U-Booten der United States Navy (1924–1945)
 Barracuda-Klasse (1951), eine Klasse von drei U-Booten der United States Navy (1951–1959)
 Barracuda-Klasse, Projektbezeichnung der Atom-U-Boote der französischen Suffren-Klasse (2020), seit 2020 in Dienst